Ле-Мустуа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22157.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 140 км западнее Ренна, в 65 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 666 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 395 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 298 были экономически активными, 97 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 298 активных работали 277 человек (154 мужчины и 123 женщины), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 97 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жювеналь, оссуарий и кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Галло-римский акведук и туннель Кервоагель. Исторический памятник с 2005 года
 Придорожный крест (XVI век). Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор